Gunnar Samuelsson kan syfta på bland andra:

 Gunnar Samuelsson (botaniker) (1885–1944)
 Gunnar Samuelsson (präst) (1896–1979)
 Gunnar Samuelsson (militär) (1904–1973)
 Gunnar Samuelsson (farmaceut) (född 1925)
 Gunnar Samuelsson (skidåkare) (1927–2007)
 Gunnar Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1958)
 Gunnar Samuelsson (teolog) (född 1966)